Ганизаде () — азербайджанская фамилия.

Известные носители 
 Ганизаде, Султан Меджид Муртаза-Али оглы (1866 1938) — азербайджанский писатель, государственный деятель.
 Ганизаде, Ульви Аслан оглы (род. 1999) — азербайджанский борец греко-римского стиля.
 Ганизаде, Чингиз Ашралы оглы (род. 1957) — азербайджанский государственный деятель.